Тонгатапу — найбільший острів однойменної групи островів у Тихому океані.
 Тонгатапу — група островів в Тихому океані.